Jančák je české příjmení, patří více osobám:

 Karel Jančák (1964–2012) – český rockový kytarista
 Marie Jančáková (1887–1959) – zakládající členka Spolku sběratelů a přátel exlibris

Související články 
 Jančík, Janček
 Jánošík, Jenšík
 Janák, Janek, Janík, Janouch
 Janáček, Janeczek

Česká příjmení